Финале Мађарског купа 2006. је било,(одиграно), 10. издање Суперкупа, који је годишња утакмица између шампиона НБ I и освајача Купа Мађарске. Финале је играно у две утакмице, а састале су се екипа ФК МОЛ Фехервар и Дебрецина.

и ове године судбина купа је решена у два меча. Прва утакмица је одиграна 17. јула а друга 20. јула 2006- гпдине. Два учесника финала били су ВШК Дебрецин и ФК Фехервар.

Трофеј је освојио тим из Дебрецина, чиме је постао победник деветог Суперкупа Мађарске (одиграно 7.). Црвено-бели су по други пут освојили Суперкуп.

Учесници 
Учесници финалне утакмице су били ВШК Дебрецин и ФК Фехервар. ДВШК је освојио другу лигашку титулу 2006. године, док је тим из Секешфехервара први Куп Мађарске освојио у финалу против ФК Вашаша.

Утакмица

Прва утакмица

Друга утакмица

Референце

Спољашње везе 
 Званичан сајт Мађарског фудбалског савеза
 Утакмица на рсссф
 Подаци за 1. утакмицу на magyarfutball.hu
 Подаци за 2. утакмицу на magyarfutball.hu
 Ориго спорт о 1. утакмици
 Ориго спорт о 2. утакмици

2006
Фудбал у 2006.